«Пнин» () — роман В. В. Набокова, написанный на английском языке в США и изданный книгой в 1957 (ранее некоторые главы были опубликованы в журнале New Yorker).

Главный герой — профессор русского языка и литературы Тимофей Пнин показан с лёгкой иронией как русский интеллигент старой школы, пытающийся вписаться в американскую академическую среду. Фоном повествования служит картина жизни первой волны русской эмиграции в Америке. В финале романа уволенный профессор уезжает из города, но из более поздних произведений («Бледное пламя») можно узнать, что он возглавил кафедру славистики в другом университете.

Успех вышедшей в 1956 году англоязычной книги Набокова «Лолита» отразился и на известности «Пнина».

Переводы на русский язык 
 Г. Барабтарло, 1983 г.
 Б. Носик, 1991 г.
 С. Ильин, 1993 г.

Ссылки 
 Пнин (пер. Б. Носика)
 Пнин (пер. С. Ильина)

Романы Владимира Набокова на английском языке
Романы 1957 года